

Presentación Previa 
Fernando Romboli y Eduardo Schwank fueron los campeones defensores. Schwank decidió no participar en esta edición. En cambio Romboli decidió participar junto al venezolano Roberto Maytín como pareja pero perdieron en cuartos de final ante los eventuales campeones del torneo.

La pareja argentina Guido Pella y Diego Schwartzman ganaron el título, derrotando a la pareja argentina Máximo González y Andrés Molteni en la final, 1-6, 6–3, [10-4].

Cabezas de serie 

  Ariel Behar /  Horacio Zeballos (Cuartos de final)
  Andre Sá /  João Souza (Cuartos de final)
  Máximo González /  Andrés Molteni (Finalistas)
  Roberto Maytín /  Fernando Romboli (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 
 

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
São Paulo Challenger de Tênis 2014